Мировая лига водного поло среди мужчин 2008 — 7-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 6 по 16 июня, а суперфинал с 16 по 22 июня в городе Генуя (Италия). Победителем турнира в четвёртый раз подряд стала сборная Сербии.

Квалификационный турнир

Африка

Америка 
 Национальные сборные  и  квалифицировались без прохождения в отборочного турнира.

Азия/Океания

Европа

Группа А 

*Италия квалифицировалась как принимающая команда Суперфинала.

Группа В

Суперфинал

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2008 год в водном поло